Mitsubishi Aspire ist die Handelsbezeichnung von Mitsubishi Motors für eine Limousine der Mittelklasse welche

 von 1998 bis 2003 in Japan als höherwertige Version des Mitsubishi Galant vermarktet wurde.
 ab 2008 wurde in Australien die Limousine des Mitsubishi Lancer mit 2,4–Liter–Ottomotor in der Ausstattungsvariante Aspire vermarktet.

Einzelnachweise

Weblinks 

Aspire
Fahrzeug der Mittelklasse
Limousine
Pkw-Modell